Carlos Arroyo puede referirse a los siguientes hombres:

 Carlos Alberto Arroyo del Río (1894-1969), político ecuatoriano, presidente de Ecuador de 1940 a 1944.
 Carlos Alberto Arroyo (n. 1979), baloncestista puertorriqueño.
 Carlos Arroyo Ayala (n. 1966), futbolista español.
 Carlos Arroyo Zapatero (n. 1964), arquitecto, urbanista y crítico español.
 Carlos Fernando Arroyo (1945-2022), político argentino, intendente del partido de General Pueyrredón de 2015 a 2019.
 Juan Carlos Arroyo Urbina, conocido como Carlos Faemino (n. 1957), humorista y guionista español.